Tempio di Esculapio – tempio situato nella Valle dei Templi di Akragas, odierna Agrigento
 Tempio di Esculapio – tempio situato sull'Isola Tiberina, a Roma
 Tempio di Esculapio – tempio situato a Villa Borghese, Roma